Fatou Gaye  ist der Name folgender Personen:

* Fatou Gaye (Schiedsrichterin) (* 1966), senegalesische Fußball-Schiedsrichterin
 Fatou Gaye (Politikerin), gambische Politikerin
 Fatou Gaye (Leichtathletin), (* 1997), senegalesische Leichtathletin